Нава́гинская — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги РЖД, расположена в посёлке Навагинское, Краснодарский край, Россия. Находится на участке Армавир — Туапсе.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160305184408/http://www.translogist.ru/railway_stations.asp?st_id=11154

Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги